Affeldt ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Affeldt (1931–2004), US-amerikanischer Autor und Musikproduzent
 Werner Affeldt (1928–2019), deutscher Historiker